MFT

 MFT — главная файловая таблица;
 MFT — стандарт байонета объективов «Micro Four Thirds»;
 MFT — многофункциональный стол, применяемый в столярных мастерских;